Imadateiella är ett släkte av urinsekter. Imadateiella ingår i familjen lönntrevfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lönntrevfotingar
Imadateiella